Deux navires de l’US Navy ont été nommés USS Barcelo en l'honneur de l'amiral espagnol des Baléares, Dom Antoine Barcelo (1716–1797) fameux pour son combat contre les pirates maures de Méditerranée :
 L', un remorqueur armé qui servit aux Philippines durant la guerre hispano-américaine, décoré de la Spanish Medal Campaign ;
 L', un dragueur de mines.

Voir aussi 
 

Barcelo